Accord de Doha peut désigner :
 Accord de Doha, signé en 2008 concernant le Liban ;
 Accord de Doha, signé en 2020 entre les États-Unis et les Talibans concernant le retrait des troupes américaines d'Afghanistan.